Claudio Valenzuela puede referirse a:

 Claudio Valenzuela (músico) cantante y guitarrista chileno miembro de Lucybell
 Claudio Valenzuela (actor) actor y comediante chileno conocido por su personaje El Cochiguaz.